

Patronyme 

 Arnaud Demuynck (1966-), scénariste et réalisateur français,
 Christian Demuynck (1957-), homme politique français,
 Koen Demuynck (1981-), coureur cycliste belge.

Patronyme flamand